

Pessoas
Oneida Alvarenga

Localidades
Oneida (Illinois)
Oneida (Kansas)
Oneida (Nova Iorque)
Oneida (Pensilvânia)
Oneida (Tennessee)
Oneida (Wisconsin)

Desambiguação